Slovo pružina má následující významy:
 pružina, mechanické zařízení
 pružina (atrakce)
 Pružina (okres Považská Bystrica) – obec v okrese Považská Bystrica na Slovensku
 perisonium (česky „pružina“), heraldická figura